La Pimienta bezeichnet:

 La Pimienta (Chilón), Ort in Chiapas, Mexiko
 La Pimienta (San Fernando), Ort in Chiapas, Mexiko
 La Pimienta (Simojovel), Ort in Chiapas, Mexiko
 La Pimienta (Huehuetlán), Ort in San Luis Potosí, Mexiko
 La Pimienta (San Martín Chalchicuautla), Ort in San Luis Potosí, Mexiko
 La Pimienta (Tabasco), Ort in Tabasco, Mexiko
 La Pimienta (Álamo Temapache), Ort in Veracruz, Mexiko
 La Pimienta (Chinampa de Gorostiza), Ort in Veracruz, Mexiko
 La Pimienta (Zacatecas), Ort in Zacatecas, Mexiko